Edward Orval "Ned" Gourdin, född 10 augusti 1897 i Jacksonville i Florida, död 21 juli 1966 i Quincy i Massachusetts, var en amerikansk friidrottare.

Gourdin blev olympisk silvermedaljör i längdhopp vid sommarspelen 1924 i Paris.

Källor 

Födda 1897
Amerikanska längdhoppare
Amerikanska olympiska silvermedaljörer
Olympiska silvermedaljörer 1924
Tävlande i friidrott vid olympiska sommarspelen 1924
Tävlande vid olympiska sommarspelen 1924 från USA
Män
Avlidna 1966
Idrottare från Jacksonville, Florida